Изодина́ма ( «изос» — равный,  — сила, мощь) — изолиния одинаковых напряжённостей магнитного поля Земли. Изодинамы используются при составлении магнитограмм, а также при визуальном представлении магнитного поля.

Ссылки 

 
 oxfordindex.oup.com / A Dictionary of Physics (6th edition) ISBN 9780199233991 // isodynamic line  

Изолинии
Географические термины
Магнитное поле Земли